„Вятърът на пътешествията“ е български игрален филм от 1972 година на режисьора Лада Бояджиева, по сценарий на Кольо Николов. Оператор е Красимир Костов. Музиката във филма е композирана от Георги Генков.

Състав

Актьорски състав

Творчески и технически екип

Външни препратки 
 
 
 

Български филми
Български филми от 1972 година
Филми на Лада Бояджиева